Ortsverzeichnis steht für:

 allgemeine Sammlungen von Ortsnamen (Toponymika), siehe Ortslexikon
 Ortsverzeichnis (Österreich), OVZ, amtliches Verzeichnis der Orte des Österreichischen Statistischen Zentralamtes (STAT, ehem. ÖSTAT)
 Das Genealogische Ortsverzeichnis, GOV, Verzeichnis historischer Orte als Hilfsmittel für Genealogen, Historiker und Soziologen